Виталина Алексеевна Дзоз () — депутат Верховной рады Украины VII созыва, член Партии регионов. Кандидат биологических наук и доктор философских наук. Государственный служащий 3-го ранга (август 2002).

Биография

Образование 
 1978 — Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе, специальность — биология, квалификация — преподаватель биологии и химии.
 1999 — Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, специальность — государственное управление, квалификация — магистр государственного управления.

Трудовая деятельность 
 1978—1990 — директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии.
 1990—1994 — заместитель, 1994—2002 гг. — председатель Массандровского поселкового совета.
 2002—2005 — заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым.
 2005—2006 — председатель постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по социальным вопросам и здравоохранению.

С августа и. о., с ноября 2010 г. по 12 декабря 2012 г. министр образования и науки, молодёжи и спорта (до 16 февраля 2011 министр образования и науки) Автономной Республики Крым.

С декабря 2012 года — народный депутат Украины.

с 2014 г является гражданкой России.

С 2017 г. — первый заместитель директора Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте.

Общественная деятельность 
 2002—2006 — депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым;
 1995—1999 — депутат Ялтинского городского совета.

Депутатская деятельность 
На парламентских выборах 2012 года Виталина Дзоз была избрана депутатом Верховной рады Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 1 (Центральный и Железнодорожный районы Симферополя). По результатам голосования набрала 38,76 % голосов избирателей.

Всего по одномандатному избирательному округу № 1 баллотировалось 20 кандидатов (16 из них были выдвинуты политическими партиями, 4 — самовыдвиженцы). Наиболее известными оппонентами Виталины Дзоз были народный депутат VI созыва, бывший первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины Леонид Грач (самовыдвиженец) — 17,98 % голосов избирателей, член Коммунистической Партии Украины Олег Соломахин — 10,58 % голосов и депутат ВР АРК, глава партии «Русское единство» Сергей Аксенов — 9,12 %.

После смены власти на Украине, 3 июня 2014 года вышла из Партии Регионов и вошла в состав депутатской группы «За мир и стабильность».

18 сентября 2014 года на пресс-конференции заявила о сложении с себя депутатских полномочий в связи с первыми выборами в Крыму как субъекте РФ, однако до окончания в ноябре работы Верховной рады 7 созыва полномочия официально не были прекращены.

Награды 
 Заслуженный работник образования Украины;
 Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым;
 Почётная грамота Верховной рады Украины.
 Премия Автономной Республики Крым за 2005 год в номинации «Образование» — за создание первого в Украине специализированного факультета для студентов-инвалидов в Крымском гуманитарном университете (г. Ялта)

Интересные факты 
Читателями крымского выпуска газеты «Сегодня» в марте 2013 года признана «Идеальной женщиной Крыма»

По результатам исследования, проведенного общественным движением «ЧЕСТНО», Виталина Дзоз считалась самым открытым и доступным для избирателей депутатом-мажоритарщиком в Автономной Республике Крым.

Примечания

Ссылки 
 Дзоз Віталіна Олексіївна: Довідка // Офіційна Україна сьогодні.
 Верховная Рада Украины 7-го созыва, страница депутата.

Члены Социалистической партии Украины
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Женщины-политики Украины
Директора школ
Депутаты Ялтинского городского совета
Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Министры Автономной Республики Крым
Депутаты поселковых советов Украины
Депутаты поселковых советов СССР
Заслуженные работники образования Автономной Республики Крым